

Forze armate 
 Capitano di 2ª classe - titolo professionale della Marina mercantile italiana
 Capitano di 2ª classe - grado militare della Marina russa, della marina albanese e di numerose marine di stati nati dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica